«Брэд Хорнанг Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый игроку Западной хоккейной лиги за благородство и добропорядочность на льду.

Назван в честь Брэда Хорнанга, бывшего игрока «Реджайна Пэтс», который был парализован во время игры 1 марта 1987 года.

Победители
Синим выделены игроки, также получавшие в этом сезоне трофей «Джентльмен года CHL».

1 WHL вручал отдельные награды в Восточном и Западном дивизионах.

См. также
 Джентльмен года CHL
 Уильям Хэнли Трофи (OHL)
 Фрэнк Джей Селки Мемориал Трофи (QMJHL)

Ссылки 
 2006–07 WHL Guide, pg.194

Награды Западной хоккейной лиги]